Перше Травня () — село, входит в Белоцерковский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1 человек. Почтовый индекс — 09821. Телефонный код — 4560. Занимает площадь 0,295 км². Код КОАТУУ — 3224684602. До 09.04.2009 входило в состав Дзвинячского сельского совета с кодом 3224682803.

Местный совет 
09820, Київська обл., Тетіївський р-н, с.Михайлівка

Ссылки 
 Перше Травня на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Тетиевского района